Orter ist der Familienname von:

 Friedrich Orter (* 1949), österreichischer Journalist und Autor
 Georg Orter von Frickenhausen (* Mitte 15. Jahrhundert; † 1497), deutscher Dominikaner
 Philipp Orter (* 1994), österreichischer Nordischer Kombinierer